Дже́ймисон () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Джеймисон, Антуан (род. 1976) — американский баскетболист.
 Джеймисон, Брэдфорд (род. 1996) — американский футболист, нападающий клуба «Лос-Анджелес Гэлакси».
 Джеймисон, Джордж (род. 1935), известный как Эйприл Эшли — первый британец, которому была проведена операция по смене пола.
 Джеймисон, Дональд (1921—1986) — канадский государственный деятель.
  (1776—1844) — австралийский врач, банкир и политик.
 Джеймисон, Кэтлин (род. 1946) — американская учёный-политолог.
 Джеймисон, Кей Редфилд (род. 1946) — американский клинический психолог и писатель.
 Джеймисон, Майкл (род. 1988) — британский пловец.
 Джеймисон, Роберт (род. 1952) — австралийский шахматист, международный мастер (1975).
 Джеймисон, Уилли — шотландский кёрлингист.
 Джеймисон (Джеймсон), Фредрик (род. 1934) — американский литературный критик и теоретик марксизма.
 Джеймисон (Джеймсон), Чарльз Дэвис (1827—1862) — военачальник и политик времён Гражданской войны в США.

См. также 
 Джеймсон
 Джемисон